Ancoraimes (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Ancoraimes (plaats), een plaats in deze gemeente